IV Mistrzostwa śródziemnomorskie w zapasach w rozgrywane były w greckim mieście Larissa między 18 a 20 maja 2012 roku.  W zawodach brało udział 160 zapaśników z piętnastu krajów.

Tabela medalowa

Rezultaty

Mężczyźni

Styl klasyczny

Styl wolny

Kobiety

Styl wolny

Przypisy

Bibliografia 
 

Mistrzostwa śródziemnomorskie w zapasach
2012 w zapasach
2012 w Grecji
Zapasy w Grecji
Sport w Larisie